

Geografia

Austria 
Burgenlandzko-chorwacka nazwa miejscowości:
 Markt Sankt Martin
 Sankt Martin an der Raab

Chorwacja 
 Sveti Martin na Muri – miejscowość
 Sveti Martin pod Okićem – miejscowość